Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842-1923) – pittore e scultore francese
 Pierre Lecomte du Noüy (1883-1947) – fisico francese